Жоффре́ Кондогбья́ (; 15 февраля 1993, Немур) — центральноафриканский и французский футболист, полузащитник клуба «Атлетико Мадрид» и сборной ЦАР. Выступал за сборную Франции.

Клубная карьера

«Ланс» 
Воспитанник академии «Ланса». Именно с этим клубом Жоффре 11 апреля 2010 года подписал свой первый в жизни профессиональный контракт. В основной команде «кроваво-золотых» Кондогбья дебютировал 21 ноября 2010 года в матче Лиги 1 против «Лиона», выйдя на замену.

«Севилья» 
24 июля 2012 года было объявлено о том, что Кондогбья заключил пятилетний контракт с испанским клубом «Севилья». По данным сайта телеканала Eurosport, сумма сделки составила €4 млн. Первый гол за «Севилью» он забил в матче против «Гранады».

«Монако» 
31 августа 2013 года перешёл в «Монако». Кондогбья подписал пятилетний контракт с монегасками. За трансфер полузащитника было заплачено 26,8 миллионов долларов. Первый гол за «Монако» он забил 26 апреля 2014 года в матче против «Аяччо».

«Интернационале» 
22 июня 2015 года было сообщено, что Жоффре подписал подписал пятилетний контракт с итальянским «Интернационале». Сумма трансфера составила примерно 35 миллионов евро. Первый гол за «Интер» забил 8 ноября 2015 года в матче против «Торино».

«Валенсия» 
21 августа 2017 года было объявлено, что «Валенсия» согласовала аренду Кондогбья до конца сезона 2017/18. Соглашение предусматривало возможность выкупа контракта. 27 августа Жоффре дебютировал в составе «Валенсии» в матче испанской Примеры против клуба «Реал Мадрид», он провёл на поле весь матч и отметился забитым голом. По окончании сезона «Валенсия» воспользовалась своим правом выкупа Кондогбья и подписала с ним 4-летний контракт.

«Атлетико Мадрид» 
3 ноября 2020 года перешёл в «Атлетико Мадрид». Контракт заключён до 2024 года. Дебютировал 7 ноября в матче против «Кадиса» (4:0).

Карьера в сборной 
В составе юношеской сборной Франции Жоффре принял участие в ЮЧЕ-2012, проходившем в Эстонии.

14 февраля 2013 года Кондогбья дебютировал в составе национальной сборной Франции, сыграв в товарищеском матче с командой Бельгии.

Осенью 2018 года принял решение выступать за сборную ЦАР. ФИФА разрешила Кондогбии выступать за другую сборную, хотя футболист провёл 5 матчей за команду Франции. Решение было мотивировано тем, что матчи имели статус товарищеских.

Достижения 
 Валенсия
 Обладатель Кубка Испании: 2018/19

 Атлетико Мадрид
 Чемпион Испании: 2020/21

 Сборная Франции
 Чемпион мира среди молодёжи: 2013

Личная жизнь 
Старший брат, Эван Кондогбья, тоже футболист, выступавший за «Льеж» и сборную ЦАР.

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты Франции
Футболисты ЦАР
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Франции по футболу
Игроки сборной ЦАР по футболу
Чемпионы мира по футболу среди молодёжи
Игроки ФК «Ланс»
Игроки ФК «Севилья»
Игроки ФК «Монако»
Игроки ФК «Интернационале»
Игроки ФК «Валенсия»
Игроки ФК «Атлетико Мадрид»